Huit vaisseaux de la Marine royale néerlandaise ont porté le nom de HNLMS De Zeven Provinciën, en référence aux Sept-Provinces-Unies des Pays-Bas formant l'Union d'Utrecht :
[[De Zeven Provinciën (1643-1659)]], vaisseau de ligne de l'Amirauté d'Amsterdam ;
De Zeven Provinciën (1665-1667), vaisseau de ligne de l'Amirauté d'Amsterdam ;De Zeven Provinciën (1665), vaisseau de ligne (1665–1694), de l'Amirauté de la Meuse ;
De Zeven Provinciën (1694-1706), vaisseau de ligne de l'Amirauté de la Meuse ;De Zeven Provinciën (1782-1794), vaisseau de ligne de l'Amirauté du Quart nord;
, vaisseau de défense des côtes en service entre 1910 et 1942 ;
 (1950–1976), croiseur léger de  ;
 (2002–), frégate de la .